MIM-104 Patriot – rakietowy system ziemia-powietrze produkcji Raytheon, znany m.in. z operacji Pustynna Burza
 Patriot PAC-3 – rakietowy system antybalistyczny i przeciwlotniczy produkcji Lockheed Martin/Raytheon, następca systemu MIM-104 Patriot
 Patriot Act – kontrowersyjna amerykańska ustawa z 2001 r.
 Patriot – miasto w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Patriot – miasto w USA, w stanie Ohio,  hrabstwie Gallia
 Patriot Memory – amerykański producent sprzętu komputerowego
 UAZ Patriot — rosyjski samochód

Drużyny sportowe:
 New England Patriots, National Football League
 Fayetteville Patriots, NBA Development League
 El Paso Patriots, Premier Development League
 George Mason Patriots, George Mason University
 Ozark Patriots, Southeastern League baseball
 Patrioci Poznań, Polska Liga Futbolu Amerykańskiego
 Patriotas FC, Categoría Primera B

Nazwy stronnictw politycznych:
 Patrioci –  frakcja polityczna w XVIII wieczej Ameryce, zwolennicy oddzielenia się amerykańskich kolonii od imperium brytyjskiego
 Patrioci – frakcja polityczna w XVIII wiecznej Holandii
 Patrioci Rosji – rosyjska lewicowo-narodowa partia polityczna
 Demokratyczni Patrioci – łotewskie stowarzyszenie polityczne o profilu narodowo-konserwatywnym
 Księża patrioci – potoczne określenie dotyczące księży, wspierających władzę PRL

Ludzie:
 Manuel II Patriota – ostatni król Portugalii

Artykuły związane z kinematografią:
 Patriota (film 1916)
 Patriota (film 1917)
 Patriota (film 1928), biograficzny film o Pawle I
 Patriota (film 1996)
 Patriota (film 1998), film akcji z Stevenem Seagalem
 Patriota (film 2000), film kostiumowy z Melem Gibsonem na tle wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 Patriot – serial platformy Amazon